La línea 719 es una línea de colectivos del Partido de General Pueyrredón perteneciente a la línea <span style="color:#00FFFF">Celeste , siendo prestado el servicio por Batán, S.A..El servicio cuenta con pago por Tarjetas Magnéticas.

Recorrido 
 Escuela Paraje San Francisco - Escuela Paraje Los Ortiz

Véase también 
 Anexo:Líneas de colectivo de Mar del Plata

Referencias 
 Mapa 
 Colores en la ciudad

Transporte en la Ciudad de Mar del Plata
Líneas de colectivo de Mar del Plata
Partido de General Pueyrredón